Maurizio Domizzi (Roma, 28 de junho de 1980) é um futebolista profissional italiano, defensor, milita na Udinese Calcio.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Naturais de Roma
Futebolistas da Itália
Futebolistas da Associazione Sportiva Livorno Calcio
Futebolistas da Società Sportiva Lazio
Futebolistas da Associazione Calcio Milan
Futebolistas do Modena Football Club
Futebolistas da Unione Calcio Sampdoria
Futebolistas do Brescia Calcio
Futebolistas do Ascoli Calcio 1898 FC
Futebolistas da Società Sportiva Calcio Napoli
Futebolistas da Udinese Calcio